Donald Laurie Edwards, né le  à Hamilton, dans la province de l'Ontario au Canada est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie 

Neveu de Roy Edwards, il est repêché en 1975 par les Sabres de Buffalo, dans la LNH, et par les Mariners de San Diego dans l’AMH. Il commence sa carrière professionnelle l’année suivante, avec les Sabres et les Bears de Hershey. Il remporte le trophée Vézina en 1980, avec Robert Sauvé, puis participe à la Coupe Canada.

En 1982, il rejoint les Flames de Calgary, qu’il quitte trois saisons plus tard pour s’engager pour une année avec les Maple Leafs de Toronto. Il met un terme à sa carrière en 1988, après une saison chez les amateurs et trois matchs avec les Oilers de la Nouvelle-Écosse dans la ligue américaine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1974-1975 || Rangers de Kitchener ||  || 55 ||  ||  ||  ||  || 258 || 4,7 ||  || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Bears de Hershey || LAH || 39 || 23 || 12 || 2 ||  || 128 || 3,41 ||  || 3 || 10 || 5 || 1 || 3 || 293 || 18 || 3,68 ||  || 0 || 2
|-
| 1976-1977 || Bears de Hershey || LAH || 47 || 26 || 15 || 6 ||  || 136 || 2,91 || 91,6 || 5 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Sabres de Buffalo || LNH || 25 || 16 || 7 || 2 ||  || 62 || 2,52 || 89,9 || 2 || 2 || 5 || 2 || 3 || 298 || 15 || 3,02 || 87,8 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Sabres de Buffalo || LNH || 72 || 38 || 16 || 17 ||  || 185 || 2,64 || 90,6 || 5 || 12 || 8 || 3 || 5 || 478 || 22 || 2,76 || 89,5 || 0 || 7
|-
| 1978-1979 || Sabres de Buffalo || LNH || 54 || 26 || 18 || 9 ||  || 159 || 3,02 || 89,9 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Sabres de Buffalo || LNH || 49 || 27 || 9 || 12 ||  || 125 || 2,57 || 89,3 || 2 || 8 || 6 || 3 || 3 || 359 || 17 || 2,84 || 90 || 1 || 0
|-
| 1980-1981 || Sabres de Buffalo || LNH || 45 || 23 || 10 || 12 ||  || 133 || 2,96 || 89,8 || 3 || 0 || 8 || 4 || 4 || 497 || 28 || 3,38 || 88,8 || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || Sabres de Buffalo || LNH || 62 || 26 || 23 || 9 ||  || 205 || 3,52 || 88,2 || 0 || 2 || 4 || 1 || 3 || 213 || 16 || 4,5 || 84,8 || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Flames de Calgary || LNH || 39 || 16 || 15 || 6 ||  || 148 || 4,02 || 88,2 || 1 || 0 || 5 || 1 || 2 || 227 || 22 || 5,83 || 82,3 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Flames de Calgary || LNH || 41 || 13 || 19 || 5 ||  || 157 || 4,1 || 87,1 || 0 || 2 || 6 || 2 || 1 || 215 || 12 || 3,35 || 91 || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Flames de Calgary || LNH || 34 || 11 || 15 || 2 ||  || 115 || 4,09 || 86,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 38 || 12 || 23 || 0 ||  || 159 || 4,76 || 86 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Clamatos de Brantford Mott's || OHA Sr || 17 || 14 || 1 || 0 || 966 || 52 || 3,42 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 18 || 6 || 87,1 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 459 || 208 || 155 || 74 ||  || 1448 || 3,32 || 87,7 || 16 || 42 || 42 || 16 || 21 ||  || 132 || 3,46 ||  || 1 || 7

En équipe nationale 

| 1981 ||  || Coupe Canada || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 ||  ||  place

Notes et références 

Naissance en septembre 1955
Naissance à Hamilton (Ontario)
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de Kitchener
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de repêchage des Mariners de San Diego
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Bears de Hershey
Gagnant du trophée Vézina
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse